|-
|(15001)||1997 WD30|| align=right|12,8|| align=right|2,978|| align=right|0,129|| align=right|11,49|| align=right|5,139||MBA||21. november 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(15002)||1997 WN38|| align=right|13,7|| align=right|3,237|| align=right|0,150|| align=right|2,33|| align=right|5,824||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|15003 Midori||1997 XC10|| align=right|12,6|| align=right|2,988|| align=right|0,106|| align=right|9,25|| align=right|5,163||MBA||5. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|15004 Vallerani||1997 XL10|| align=right|12,7|| align=right|2,977|| align=right|0,111|| align=right|11,49|| align=right|5,135||MBA||7. december 1997||Cima Ekar||M. Tombelli; G. Forti
|-
|15005 Guerriero||1997 XY10|| align=right|13,0|| align=right|3,174|| align=right|0,158|| align=right|5,87|| align=right|5,653||MBA||7. december 1997||Cima Ekar||M. Tombelli; U. Munari
|-
|(15006)||1998 DZ32|| align=right|13,5|| align=right|3,168|| align=right|0,034|| align=right|12,85|| align=right|5,637||MBA||27. februar 1998||Cima Ekar||G. Forti; M. Tombelli
|-
|(15007)||1998 NA|| align=right|13,1|| align=right|2,579|| align=right|0,177|| align=right|9,17|| align=right|4,141||MBA||5. julij 1998||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|15008 Delahodde||1998 QO6|| align=right|14,9|| align=right|2,556|| align=right|0,212|| align=right|5,61|| align=right|4,085||MBA||24. avgust 1998||Caussols||ODAS
|-
|(15009)||1998 QF27|| align=right|16,0|| align=right|1,951|| align=right|0,115|| align=right|22,88|| align=right|2,724||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15010)||1998 QL92|| align=right|13,6|| align=right|2,374|| align=right|0,214|| align=right|2,02|| align=right|3,658||MBA||28. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15011)||1998 QM92|| align=right|14,0|| align=right|2,572|| align=right|0,254|| align=right|3,63|| align=right|4,124||MBA||28. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15012)||1998 QS92|| align=right|13,2|| align=right|2,272|| align=right|0,223|| align=right|6,55|| align=right|3,425||MBA||28. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15013)||1998 QH93|| align=right|13,2|| align=right|2,662|| align=right|0,228|| align=right|11,22|| align=right|4,343||MBA||28. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|15014 Annagekker||1998 RO74|| align=right|15,0|| align=right|2,218|| align=right|0,115|| align=right|3,59|| align=right|3,303||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15015)||1998 RG75|| align=right|13,2|| align=right|2,618|| align=right|0,131|| align=right|13,05|| align=right|4,236||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15016)||1998 SO1|| align=right|14,6|| align=right|2,394|| align=right|0,141|| align=right|1,49|| align=right|3,703||MBA||16. september 1998||Caussols||ODAS
|-
|15017 Cuppy||1998 SS25|| align=right|15,1|| align=right|2,327|| align=right|0,163|| align=right|6,22|| align=right|3,549||MBA||22. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(15018)||1998 SM34|| align=right|14,1|| align=right|2,344|| align=right|0,225|| align=right|10,59|| align=right|3,588||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|15019 Gingold||1998 SW75|| align=right|14,7|| align=right|2,207|| align=right|0,130|| align=right|3,10|| align=right|3,278||MBA||29. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|15020 Brandonimber||1998 SV105|| align=right|14,1|| align=right|2,416|| align=right|0,136|| align=right|2,25|| align=right|3,754||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|15021 Alexkardon||1998 SX123|| align=right|15,2|| align=right|2,353|| align=right|0,182|| align=right|2,65|| align=right|3,610||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15022)||1998 SM144|| align=right|14,9|| align=right|2,406|| align=right|0,180|| align=right|2,24|| align=right|3,731||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|15023 Ketover||1998 SP156|| align=right|15,4|| align=right|2,334|| align=right|0,150|| align=right|1,84|| align=right|3,566||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15024)||1998 TB|| align=right|13,6|| align=right|2,437|| align=right|0,117|| align=right|5,95|| align=right|3,803||MBA||2. oktober 1998||Gekko||T. Kagawa
|-
|15025 Uwontario||1998 TX28|| align=right|13,8|| align=right|3,201|| align=right|0,104|| align=right|7,35|| align=right|5,727||MBA||15. oktober 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|15026 Davidscott||1998 TR34|| align=right|14,1|| align=right|2,597|| align=right|0,171|| align=right|5,50|| align=right|4,184||MBA||14. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(15027)||1998 UF8|| align=right|13,7|| align=right|2,260|| align=right|0,088|| align=right|7,30|| align=right|3,396||MBA||23. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(15028)||1998 UL23|| align=right|14,7|| align=right|2,444|| align=right|0,149|| align=right|3,78|| align=right|3,820||MBA||26. oktober 1998||Nanyo||T. Okuni
|-
|(15029)||1998 VC5|| align=right|14,5|| align=right|2,392|| align=right|0,065|| align=right|1,18|| align=right|3,700||MBA||11. november 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|15030 Matthewkroll||1998 VA15|| align=right|14,3|| align=right|2,619|| align=right|0,163|| align=right|1,80|| align=right|4,237||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|15031 Lemus||1998 VN28|| align=right|14,4|| align=right|2,361|| align=right|0,127|| align=right|5,45|| align=right|3,627||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|15032 Alexlevin||1998 VV28|| align=right|14,2|| align=right|2,373|| align=right|0,120|| align=right|5,51|| align=right|3,654||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15033)||1998 VY29|| align=right|10,5|| align=right|5,181|| align=right|0,203|| align=right|12,03|| align=right|11,80||JUT||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|15034 Décines||1998 WH|| align=right|14,0|| align=right|2,413|| align=right|0,151|| align=right|5,80|| align=right|3,748||MBA||16. november 1998||San Marcello||M. Tombelli; L. Tesi
|-
|(15035)||1998 WS3|| align=right|14,2|| align=right|2,181|| align=right|0,082|| align=right|4,55|| align=right|3,221||MBA||18. november 1998||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|15036 Giovannianselmi||1998 WO5|| align=right|14,1|| align=right|2,464|| align=right|0,092|| align=right|5,83|| align=right|3,867||MBA||18. november 1998||Dossobuono||Madonna di Dossobuono
|-
|15037 Chassagne||1998 WN6|| align=right|12,7|| align=right|3,020|| align=right|0,064|| align=right|10,08|| align=right|5,247||MBA||22. november 1998||Village-Neuf||Village-Neuf
|-
|(15038)||1998 WQ6|| align=right|14,8|| align=right|2,388|| align=right|0,195|| align=right|1,95|| align=right|3,689||MBA||23. november 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15039)||1998 WN16|| align=right|13,8|| align=right|2,377|| align=right|0,184|| align=right|1,83|| align=right|3,663||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15040)||1998 XC|| align=right|13,3|| align=right|2,257|| align=right|0,148|| align=right|3,51|| align=right|3,391||MBA||1. december 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|15041 Paperetti||1998 XB5|| align=right|14,8|| align=right|2,257|| align=right|0,166|| align=right|5,78|| align=right|3,390||MBA||8. december 1998||San Marcello||L. Tesi; A. Boattini
|-
|15042 Anndavgui||1998 XZ8|| align=right|12,7|| align=right|3,109|| align=right|0,319|| align=right|16,94|| align=right|5,482||MBA||14. december 1998||Le Creusot||J.-C. Merlin
|-
|(15043)||1998 XW9|| align=right|13,3|| align=right|2,845|| align=right|0,056|| align=right|2,26|| align=right|4,798||MBA||11. december 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(15044)||1998 XY16|| align=right|13,2|| align=right|3,108|| align=right|0,055|| align=right|5,49|| align=right|5,478||MBA||15. december 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|15045 Walesdymond||1998 XY21|| align=right|14,5|| align=right|2,778|| align=right|0,048|| align=right|1,58|| align=right|4,630||MBA||10. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(15046)||1998 XY41|| align=right|13,6|| align=right|2,378|| align=right|0,201|| align=right|2,68|| align=right|3,667||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15047)||1998 XG49|| align=right|14,0|| align=right|2,454|| align=right|0,121|| align=right|7,81|| align=right|3,843||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15048)||1998 XQ63|| align=right|13,8|| align=right|2,430|| align=right|0,109|| align=right|8,37|| align=right|3,787||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15049)||1998 XA90|| align=right|13,3|| align=right|2,544|| align=right|0,147|| align=right|12,22|| align=right|4,057||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15050)||1998 XC96|| align=right|12,7|| align=right|3,202|| align=right|0,132|| align=right|3,92|| align=right|5,729||MBA||12. december 1998||Merida||O. A. Naranjo
|-
|(15051)||1998 YK1|| align=right|13,7|| align=right|2,875|| align=right|0,066|| align=right|3,61|| align=right|4,874||MBA||17. december 1998||Kleť||Klet
|-
|15052 Emileschweitzer||1998 YD2|| align=right|13,3|| align=right|3,158|| align=right|0,137|| align=right|4,10|| align=right|5,610||MBA||17. december 1998||Caussols||ODAS
|-
|15053 Bochníček||1998 YY2|| align=right|15,4|| align=right|2,227|| align=right|0,043|| align=right|3,17|| align=right|3,322||MBA||17. december 1998||Ondřejov||P. Pravec; U. Babiaková
|-
|(15054)||1998 YS5|| align=right|12,3|| align=right|3,000|| align=right|0,102|| align=right|11,54|| align=right|5,194||MBA||21. december 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15055)||1998 YS9|| align=right|13,6|| align=right|3,220|| align=right|0,131|| align=right|3,01|| align=right|5,776||MBA||25. december 1998||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|15056 Barbaradixon||1998 YP12|| align=right|12,8|| align=right|3,006|| align=right|0,084|| align=right|1,84|| align=right|5,212||MBA||28. december 1998||Las Cruces||D. S. Dixon
|-
|15057 Whitson||1998 YY15|| align=right|13,8|| align=right|3,198|| align=right|0,139|| align=right|2,10|| align=right|5,718||MBA||22. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|15058 Billcooke||1998 YL16|| align=right|13,1|| align=right|3,096|| align=right|0,169|| align=right|5,82|| align=right|5,447||MBA||22. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(15059)||1998 YL27|| align=right|13,2|| align=right|2,760|| align=right|0,072|| align=right|2,32|| align=right|4,585||MBA||25. december 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(15060)||1999 AD|| align=right|14,1|| align=right|2,265|| align=right|0,105|| align=right|3,68|| align=right|3,408||MBA||5. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(15061)||1999 AL|| align=right|13,0|| align=right|3,107|| align=right|0,226|| align=right|7,30|| align=right|5,477||MBA||6. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(15062)||1999 AL2|| align=right|12,5|| align=right|3,020|| align=right|0,098|| align=right|8,94|| align=right|5,249||MBA||9. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15063)||1999 AQ3|| align=right|13,7|| align=right|2,900|| align=right|0,063|| align=right|3,53|| align=right|4,939||MBA||10. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15064)||1999 AC4|| align=right|13,6|| align=right|3,160|| align=right|0,173|| align=right|1,92|| align=right|5,618||MBA||10. januar 1999||High Point||D. K. Chesney
|-
|(15065)||1999 AJ4|| align=right|15,1|| align=right|2,381|| align=right|0,226|| align=right|1,53|| align=right|3,673||MBA||9. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(15066)||1999 AX7|| align=right|12,4|| align=right|3,167|| align=right|0,052|| align=right|9,09|| align=right|5,634||MBA||13. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15067)||1999 AM9|| align=right|13,2|| align=right|2,802|| align=right|0,153|| align=right|9,77|| align=right|4,690||MBA||10. januar 1999||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|15068 Wiegert||1999 AJ20|| align=right|13,5|| align=right|3,992|| align=right|0,218|| align=right|1,75|| align=right|7,975||HLD||13. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(15069)||1999 AU21|| align=right|13,3|| align=right|3,003|| align=right|0,084|| align=right|2,01|| align=right|5,203||MBA||15. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(15070)||1999 BK8|| align=right|13,7|| align=right|2,248|| align=right|0,180|| align=right|5,56|| align=right|3,370||MBA||20. januar 1999||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|15071 Hallerstein||1999 BN12|| align=right|13,0|| align=right|2,529|| align=right|0,182|| align=right|6,27|| align=right|4,021||MBA||24. januar 1999||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|15072 Landolt||1999 BS12|| align=right|14,9|| align=right|2,389|| align=right|0,139|| align=right|5,11|| align=right|3,692||MBA||25. januar 1999||Baton Rouge||Cooney Jr.; W. R.; P. M. Motl
|-
|(15073)||1999 BK13|| align=right|12,6|| align=right|3,194|| align=right|0,133|| align=right|15,70|| align=right|5,708||MBA||25. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(15074)||1999 BN14|| align=right|13,2|| align=right|3,106|| align=right|0,122|| align=right|2,00|| align=right|5,473||MBA||25. januar 1999||High Point||D. K. Chesney
|-
|(15075)||1999 BF15|| align=right|13,8|| align=right|2,397|| align=right|0,206|| align=right|1,87|| align=right|3,710||MBA||24. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|15076 Joellewis||1999 BL25|| align=right|14,3|| align=right|2,483|| align=right|0,135|| align=right|6,65|| align=right|3,913||MBA||18. januar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|15077 Edyalge||1999 CA|| align=right|12,9|| align=right|2,944|| align=right|0,048|| align=right|2,79|| align=right|5,051||MBA||2. februar 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(15078)||1999 CW|| align=right|12,3|| align=right|3,159|| align=right|0,109|| align=right|7,93|| align=right|5,614||MBA||5. februar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15079)||1999 CO16|| align=right|13,5|| align=right|2,949|| align=right|0,023|| align=right|2,18|| align=right|5,063||MBA||15. februar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(15080)||1999 CR20|| align=right|13,4|| align=right|2,753|| align=right|0,098|| align=right|4,89|| align=right|4,566||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15081)||1999 CU25|| align=right|12,9|| align=right|2,881|| align=right|0,075|| align=right|3,12|| align=right|4,888||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15082)||1999 CT30|| align=right|12,2|| align=right|3,155|| align=right|0,003|| align=right|9,08|| align=right|5,604||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|15083 Tianhuili||1999 CJ34|| align=right|14,5|| align=right|2,521|| align=right|0,181|| align=right|3,55|| align=right|4,002||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15084)||1999 CH38|| align=right|13,3|| align=right|3,110|| align=right|0,182|| align=right|3,61|| align=right|5,484||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15085)||1999 CB43|| align=right|12,9|| align=right|3,094|| align=right|0,140|| align=right|1,97|| align=right|5,441||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15086)||1999 CH60|| align=right|14,1|| align=right|3,228|| align=right|0,130|| align=right|1,38|| align=right|5,798||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15087)||1999 CZ61|| align=right|13,1|| align=right|3,120|| align=right|0,074|| align=right|11,44|| align=right|5,510||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|15088 Licitra||1999 CK82|| align=right|14,5|| align=right|2,343|| align=right|0,145|| align=right|7,09|| align=right|3,586||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15089)||1999 CQ82|| align=right|13,1|| align=right|2,593|| align=right|0,167|| align=right|10,22|| align=right|4,174||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15090)||1999 CA97|| align=right|13,0|| align=right|2,966|| align=right|0,079|| align=right|2,11|| align=right|5,108||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|15091 Howell||1999 CM136|| align=right|13,3|| align=right|3,230|| align=right|0,082|| align=right|7,27|| align=right|5,803||MBA||9. februar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|15092 Beegees||1999 EH5|| align=right|12,5|| align=right|3,008|| align=right|0,033|| align=right|9,71|| align=right|5,217||MBA||15. marec 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|15093 Lestermackey||1999 TA31|| align=right|14,6|| align=right|2,329|| align=right|0,160|| align=right|3,30|| align=right|3,553||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15094)||1999 WB2|| align=right|11,4|| align=right|5,136|| align=right|0,095|| align=right|13,02|| align=right|11,64||JUT||17. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(15095)||1999 WO3|| align=right|14,2|| align=right|2,304|| align=right|0,086|| align=right|5,14|| align=right|3,496||MBA||28. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15096)||1999 XH12|| align=right|12,4|| align=right|2,818|| align=right|0,063|| align=right|5,40|| align=right|4,730||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15097)||1999 XP38|| align=right|12,4|| align=right|2,947|| align=right|0,084|| align=right|11,11|| align=right|5,059||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15098)||2000 AY2|| align=right|14,7|| align=right|2,463|| align=right|0,159|| align=right|3,08|| align=right|3,865||MBA||1. januar 2000||San Marcello||G. Forti; A. Boattini
|-
|15099 Janestrohm||2000 AE92|| align=right|14,2|| align=right|2,658|| align=right|0,192|| align=right|6,25|| align=right|4,333||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15100)||2000 AP144|| align=right|12,7|| align=right|2,643|| align=right|0,013|| align=right|21,79|| align=right|4,296||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15101)||2000 AY150|| align=right|12,5|| align=right|2,931|| align=right|0,201|| align=right|27,14|| align=right|5,017||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15102)||2000 AA202|| align=right|11,8|| align=right|3,236|| align=right|0,045|| align=right|20,74|| align=right|5,820||MBA||9. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15103)||2000 AN204|| align=right|13,4|| align=right|2,569|| align=right|0,153|| align=right|12,73|| align=right|4,117||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15104)||2000 BV3|| align=right|12,6|| align=right|2,784|| align=right|0,050|| align=right|9,79|| align=right|4,645||MBA||27. januar 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15105)||2000 BJ4|| align=right|12,1|| align=right|3,210|| align=right|0,050|| align=right|16,36|| align=right|5,751||MBA||21. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|15106 Swanson||2000 CA45|| align=right|14,3|| align=right|2,612|| align=right|0,207|| align=right|4,09|| align=right|4,220||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|15107 Toepperwein||2000 CR49|| align=right|14,3|| align=right|2,273|| align=right|0,177|| align=right|4,60|| align=right|3,426||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15108)||2000 CT61|| align=right|12,1|| align=right|3,190|| align=right|0,029|| align=right|7,01|| align=right|5,695||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|15109 Wilber||2000 CW61|| align=right|14,5|| align=right|2,366|| align=right|0,082|| align=right|6,67|| align=right|3,638||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15110)||2000 CE62|| align=right|12,6|| align=right|3,053|| align=right|0,061|| align=right|8,64|| align=right|5,334||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|15111 Winters||2000 CY92|| align=right|14,5|| align=right|2,349|| align=right|0,249|| align=right|5,38|| align=right|3,598||MBA||6. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|15112 Arlenewolfe||2000 CY94|| align=right|14,1|| align=right|2,301|| align=right|0,147|| align=right|3,81|| align=right|3,489||MBA||8. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15113)||2000 CO96|| align=right|13,4|| align=right|2,426|| align=right|0,125|| align=right|6,69|| align=right|3,778||MBA||5. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15114)||2000 CY101|| align=right|12,6|| align=right|3,123|| align=right|0,105|| align=right|6,87|| align=right|5,518||MBA||12. februar 2000||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|15115 Yvonneroe||2000 DA7|| align=right|13,8|| align=right|2,395|| align=right|0,132|| align=right|00,84|| align=right|3,706||MBA||29. februar 2000||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(15116)||2000 DZ12|| align=right|14,9|| align=right|2,379|| align=right|0,237|| align=right|1,43|| align=right|3,668||MBA||27. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(15117)||2000 DA79|| align=right|12,5|| align=right|2,891|| align=right|0,151|| align=right|5,81|| align=right|4,914||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|15118 Elizabethsears||2000 DP82|| align=right|14,7|| align=right|2,381|| align=right|0,100|| align=right|3,36|| align=right|3,673||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15119)||2000 DU97|| align=right|13,0|| align=right|3,107|| align=right|0,118|| align=right|16,18|| align=right|5,476||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|15120 Mariafélix||2000 ES|| align=right|15,1|| align=right|2,268|| align=right|0,168|| align=right|2,88|| align=right|3,415||MBA||4. marec 2000||Marxuquera||J. J. Gomez
|-
|(15121)||2000 EN14|| align=right|14,6|| align=right|2,351|| align=right|0,165|| align=right|3,57|| align=right|3,603||MBA||5. marec 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(15122)||2000 EE17|| align=right|13,8|| align=right|3,150|| align=right|0,159|| align=right|00,28|| align=right|5,589||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15123)||2000 EP36|| align=right|12,6|| align=right|3,163|| align=right|0,134|| align=right|1,67|| align=right|5,625||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15124)||2000 EZ39|| align=right|13,3|| align=right|2,657|| align=right|0,139|| align=right|2,56|| align=right|4,329||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15125)||2000 EZ41|| align=right|13,8|| align=right|3,193|| align=right|0,167|| align=right|00,37|| align=right|5,706||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|15126 Brittanyanderson||2000 EA44|| align=right|15,6|| align=right|2,272|| align=right|0,174|| align=right|4,19|| align=right|3,424||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15127)||2000 EN45|| align=right|11,9|| align=right|3,013|| align=right|0,270|| align=right|20,44|| align=right|5,230||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|15128 Patrickjones||2000 EG46|| align=right|14,6|| align=right|2,778|| align=right|0,072|| align=right|8,64|| align=right|4,631||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|15129 Sparks||2000 ET47|| align=right|14,1|| align=right|2,394|| align=right|0,207|| align=right|4,64|| align=right|3,703||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15130)||2000 EU49|| align=right|13,5|| align=right|2,845|| align=right|0,156|| align=right|2,29|| align=right|4,799||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15131)||2000 ET54|| align=right|13,5|| align=right|2,618|| align=right|0,117|| align=right|6,63|| align=right|4,234||MBA||10. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|15132 Steigmeyer||2000 EZ69|| align=right|15,2|| align=right|2,378|| align=right|0,101|| align=right|6,40|| align=right|3,666||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|15133 Sullivan||2000 EB91|| align=right|14,1|| align=right|2,216|| align=right|0,121|| align=right|3,45|| align=right|3,298||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15134)||2000 ED92|| align=right|12,7|| align=right|3,226|| align=right|0,100|| align=right|3,96|| align=right|5,792||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15135)||2000 EG92|| align=right|13,0|| align=right|2,580|| align=right|0,167|| align=right|12,11|| align=right|4,143||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15136)||2000 EE93|| align=right|12,2|| align=right|3,234|| align=right|0,041|| align=right|15,89|| align=right|5,816||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15137)||2000 EL93|| align=right|12,9|| align=right|2,562|| align=right|0,057|| align=right|14,35|| align=right|4,101||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15138)||2000 EQ93|| align=right|13,0|| align=right|2,716|| align=right|0,185|| align=right|11,91|| align=right|4,475||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|15139 Connormcarty||2000 EY93|| align=right|14,3|| align=right|2,671|| align=right|0,137|| align=right|10,81|| align=right|4,364||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15140)||2000 EB97|| align=right|13,8|| align=right|2,451|| align=right|0,113|| align=right|5,64|| align=right|3,836||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15141)||2000 EP106|| align=right|13,2|| align=right|2,587|| align=right|0,147|| align=right|13,70|| align=right|4,160||MBA||11. marec 2000||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(15142)||2000 EF108|| align=right|12,6|| align=right|2,770|| align=right|0,111|| align=right|9,71|| align=right|4,610||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15143)||2000 EX108|| align=right|12,3|| align=right|2,999|| align=right|0,086|| align=right|10,71|| align=right|5,193||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|15144 Araas||2000 EK114|| align=right|14,1|| align=right|2,312|| align=right|0,150|| align=right|6,04|| align=right|3,516||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|15145 Ritageorge||2000 EF117|| align=right|14,6|| align=right|2,203|| align=right|0,133|| align=right|4,32|| align=right|3,270||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|15146 Halpov||2000 EQ130|| align=right|13,8|| align=right|2,841|| align=right|0,068|| align=right|2,98|| align=right|4,788||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|15147 Siegfried||2000 EJ134|| align=right|12,3|| align=right|3,249|| align=right|0,018|| align=right|8,96|| align=right|5,854||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(15148)||2000 EM141|| align=right|14,9|| align=right|2,252|| align=right|0,115|| align=right|6,19|| align=right|3,380||MBA||2. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(15149)||2000 EZ141|| align=right|13,1|| align=right|2,672|| align=right|0,120|| align=right|13,89|| align=right|4,368||MBA||2. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(15150)||2000 EO148|| align=right|13,9|| align=right|2,256|| align=right|0,155|| align=right|3,93|| align=right|3,389||MBA||4. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(15151)||2000 EU148|| align=right|13,8|| align=right|2,360|| align=right|0,232|| align=right|2,24|| align=right|3,624||MBA||4. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(15152)||2000 FJ5|| align=right|13,4|| align=right|2,733|| align=right|0,292|| align=right|11,03|| align=right|4,518||MBA||29. marec 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15153)||2000 FD17|| align=right|12,4|| align=right|3,108|| align=right|0,150|| align=right|10,46|| align=right|5,478||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15154)||2000 FW30|| align=right|13,1|| align=right|2,655|| align=right|0,126|| align=right|15,28|| align=right|4,325||MBA||27. marec 2000||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|15155 Ahn||2000 FB37|| align=right|14,4|| align=right|2,358|| align=right|0,064|| align=right|5,61|| align=right|3,621||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15156)||2000 FK38|| align=right|13,0|| align=right|3,065|| align=right|0,191|| align=right|3,53|| align=right|5,366||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15157)||2000 FV39|| align=right|13,8|| align=right|2,585|| align=right|0,137|| align=right|15,06|| align=right|4,156||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15158)||2000 FH40|| align=right|13,2|| align=right|2,670|| align=right|0,208|| align=right|13,81|| align=right|4,361||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15159)||2000 FN41|| align=right|13,6|| align=right|2,647|| align=right|0,264|| align=right|6,77|| align=right|4,306||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|15160 Wygoda||2000 FK44|| align=right|14,8|| align=right|2,614|| align=right|0,237|| align=right|5,18|| align=right|4,226||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15161)||2000 FQ48|| align=right|11,1|| align=right|3,213|| align=right|0,211|| align=right|18,18|| align=right|5,758||MBA||30. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15162)||2000 GN2|| align=right|13,9|| align=right|2,359|| align=right|0,080|| align=right|6,34|| align=right|3,621||MBA||5. april 2000||Zeno||T. Stafford
|-
|(15163)||2000 GB4|| align=right|13,2|| align=right|2,675|| align=right|0,139|| align=right|12,72|| align=right|4,375||MBA||2. april 2000||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(15164)||2000 GA89|| align=right|13,9|| align=right|2,420|| align=right|0,101|| align=right|6,72|| align=right|3,765||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15165)||2000 GR89|| align=right|12,5|| align=right|2,592|| align=right|0,092|| align=right|13,83|| align=right|4,173||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15166)||2000 GX90|| align=right|12,1|| align=right|2,665|| align=right|0,175|| align=right|13,70|| align=right|4,349||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15167)||2000 GS135|| align=right|13,6|| align=right|2,471|| align=right|0,085|| align=right|7,24|| align=right|3,884||MBA||8. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15168)||2022 P-L|| align=right|13,5|| align=right|2,765|| align=right|0,040|| align=right|5,09|| align=right|4,597||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15169)||2629 P-L|| align=right|14,1|| align=right|3,021|| align=right|0,070|| align=right|1,86|| align=right|5,251||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15170)||2648 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,422|| align=right|0,164|| align=right|1,85|| align=right|3,770||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15171)||2772 P-L|| align=right|14,7|| align=right|2,259|| align=right|0,142|| align=right|2,54|| align=right|3,394||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15172)||3086 P-L|| align=right|12,8|| align=right|2,991|| align=right|0,080|| align=right|9,18|| align=right|5,172||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15173)||3520 P-L|| align=right|13,1|| align=right|3,016|| align=right|0,125|| align=right|9,54|| align=right|5,238||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15174)||4649 P-L|| align=right|13,0|| align=right|3,010|| align=right|0,030|| align=right|10,85|| align=right|5,220||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15175)||6113 P-L|| align=right|14,4|| align=right|2,560|| align=right|0,140|| align=right|1,18|| align=right|4,096||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15176)||6299 P-L|| align=right|13,8|| align=right|2,784|| align=right|0,159|| align=right|13,34|| align=right|4,644||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15177)||6599 P-L|| align=right|13,9|| align=right|2,579|| align=right|0,080|| align=right|1,68|| align=right|4,142||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15178)||7075 P-L|| align=right|13,3|| align=right|2,996|| align=right|0,177|| align=right|9,47|| align=right|5,185||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15179)||9062 P-L|| align=right|13,5|| align=right|2,575|| align=right|0,192|| align=right|2,48|| align=right|4,131||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15180)||9094 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,399|| align=right|0,259|| align=right|9,43|| align=right|3,716||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15181)||9525 P-L|| align=right|14,7|| align=right|2,270|| align=right|0,129|| align=right|3,50|| align=right|3,419||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15182)||9538 P-L|| align=right|14,5|| align=right|2,263|| align=right|0,036|| align=right|1,58|| align=right|3,404||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15183)||3074 T-1|| align=right|14,5|| align=right|3,204|| align=right|0,136|| align=right|5,35|| align=right|5,735||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15184)||3232 T-1|| align=right|13,9|| align=right|2,989|| align=right|0,106|| align=right|10,76|| align=right|5,167||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15185)||4104 T-1|| align=right|13,1|| align=right|2,548|| align=right|0,097|| align=right|10,50|| align=right|4,066||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15186)||2058 T-2|| align=right|15,4|| align=right|2,313|| align=right|0,037|| align=right|1,93|| align=right|3,517||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15187)||2112 T-2|| align=right|13,7|| align=right|3,236|| align=right|0,162|| align=right|00,18|| align=right|5,821||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15188)||3044 T-2|| align=right|13,0|| align=right|3,243|| align=right|0,096|| align=right|2,75|| align=right|5,840||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15189)||3071 T-2|| align=right|13,8|| align=right|2,538|| align=right|0,080|| align=right|5,28|| align=right|4,042||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15190)||3353 T-2|| align=right|13,3|| align=right|3,187|| align=right|0,193|| align=right|5,21|| align=right|5,689||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15191)||4234 T-2|| align=right|12,5|| align=right|3,199|| align=right|0,124|| align=right|5,26|| align=right|5,719||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15192)||5049 T-2|| align=right|14,9|| align=right|2,307|| align=right|0,105|| align=right|8,26|| align=right|3,504||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15193)||5148 T-2|| align=right|14,4|| align=right|2,297|| align=right|0,219|| align=right|6,35|| align=right|3,480||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15194)||2272 T-3|| align=right|14,6|| align=right|2,300|| align=right|0,149|| align=right|4,79|| align=right|3,488||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15195)||2407 T-3|| align=right|14,5|| align=right|2,901|| align=right|0,074|| align=right|1,35|| align=right|4,941||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15196)||3178 T-3|| align=right|15,0|| align=right|2,979|| align=right|0,145|| align=right|00,70|| align=right|5,141||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15197)||4203 T-3|| align=right|13,7|| align=right|2,596|| align=right|0,106|| align=right|13,02|| align=right|4,181||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15198)||1940 GJ|| align=right|13,2|| align=right|2,329|| align=right|0,226|| align=right|25,03|| align=right|3,555||MBA||5. april 1940||Turku||L. Oterma
|-
|(15199)||1974 SE|| align=right|14,0|| align=right|2,224|| align=right|0,158|| align=right|2,88|| align=right|3,315||MBA||19. september 1974||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(15200)||1975 SU|| align=right|12,0|| align=right|3,144|| align=right|0,091|| align=right|12,92|| align=right|5,574||MBA||30. september 1975||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|(15201)||1976 UY|| align=right|13,8|| align=right|2,642|| align=right|0,213|| align=right|11,16|| align=right|4,294||MBA||31. oktober 1976||La Silla||R. M. West
|-
|(15202)||1977 EM5|| align=right|14,1|| align=right|2,392|| align=right|0,212|| align=right|9,59|| align=right|3,699||MBA||12. marec 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(15203)||1978 SS6|| align=right|13,7|| align=right|2,434|| align=right|0,193|| align=right|2,68|| align=right|3,797||MBA||26. september 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(15204)||1978 UG|| align=right|14,1|| align=right|2,435|| align=right|0,204|| align=right|3,28|| align=right|3,798||MBA||28. oktober 1978||Anderson Mesa||H. L. Giclas
|-
|(15205)||1978 VC4|| align=right|14,3|| align=right|2,862|| align=right|0,066|| align=right|1,46|| align=right|4,842||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(15206)||1978 VJ6|| align=right|14,7|| align=right|2,662|| align=right|0,081|| align=right|2,95|| align=right|4,343||MBA||6. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(15207)||1979 KD|| align=right|13,2|| align=right|2,595|| align=right|0,152|| align=right|7,85|| align=right|4,178||MBA||19. maj 1979||La Silla||R. M. West
|-
|(15208)||1979 MW1|| align=right|13,9|| align=right|2,644|| align=right|0,181|| align=right|4,65|| align=right|4,298||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(15209)||1979 ML2|| align=right|13,0|| align=right|3,056|| align=right|0,196|| align=right|12,85|| align=right|5,342||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(15210)||1979 MU2|| align=right|15,0|| align=right|3,124|| align=right|0,148|| align=right|5,73|| align=right|5,520||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(15211)||1979 MW3|| align=right|15,5|| align=right|2,321|| align=right|0,213|| align=right|2,66|| align=right|3,535||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|15212 Yaroslavlʹ||1979 WY3|| align=right|12,8|| align=right|2,788|| align=right|0,139|| align=right|10,31|| align=right|4,654||MBA||17. november 1979||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(15213)||1980 UO1|| align=right|13,0|| align=right|3,145|| align=right|0,040|| align=right|21,55|| align=right|5,576||MBA||31. oktober 1980||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|(15214)||1981 DY|| align=right|13,6|| align=right|2,783|| align=right|0,140|| align=right|6,25|| align=right|4,643||MBA||28. februar 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(15215)||1981 EH13|| align=right|15,1|| align=right|2,400|| align=right|0,216|| align=right|2,99|| align=right|3,717||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(15216)||1981 EX14|| align=right|14,7|| align=right|2,812|| align=right|0,105|| align=right|8,65|| align=right|4,714||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(15217)||1981 ET19|| align=right|15,7|| align=right|2,410|| align=right|0,141|| align=right|1,92|| align=right|3,741||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(15218)||1981 EO41|| align=right|13,8|| align=right|2,765|| align=right|0,141|| align=right|9,76|| align=right|4,596||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(15219)||1981 EY42|| align=right|15,7|| align=right|2,413|| align=right|0,137|| align=right|00,64|| align=right|3,747||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|15220 Sumerkin||1981 SC7|| align=right|13,6|| align=right|2,531|| align=right|0,244|| align=right|8,66|| align=right|4,025||MBA||28. september 1981||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(15221)||1981 UA23|| align=right|14,8|| align=right|2,261|| align=right|0,161|| align=right|3,09|| align=right|3,399||MBA||24. oktober 1981||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|(15222)||1982 FL1|| align=right|12,8|| align=right|3,152|| align=right|0,146|| align=right|1,41|| align=right|5,596||MBA||24. marec 1982||Kleť||A. Mrkos
|-
|(15223)||1984 SN4|| align=right|14,4|| align=right|2,618|| align=right|0,213|| align=right|1,50|| align=right|4,235||MBA||21. september 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|(15224)||1985 JG|| align=right|13,8|| align=right|2,416|| align=right|0,244|| align=right|12,38|| align=right|3,754||MBA||15. maj 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(15225)||1985 RJ4|| align=right|13,2|| align=right|3,130|| align=right|0,201|| align=right|2,25|| align=right|5,538||MBA||11. september 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(15226)||1986 UP|| align=right|13,0|| align=right|2,394|| align=right|0,238|| align=right|22,52|| align=right|3,704||MBA||28. oktober 1986||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(15227)||1986 VA|| align=right|12,7|| align=right|3,028|| align=right|0,096|| align=right|8,87|| align=right|5,267||MBA||4. november 1986||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|15228 Ronmiller||1987 DG|| align=right|14,6|| align=right|2,156|| align=right|0,139|| align=right|2,77|| align=right|3,164||MBA||23. februar 1987||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(15229)||1987 QZ6|| align=right|14,1|| align=right|2,259|| align=right|0,068|| align=right|5,02|| align=right|3,395||MBA||22. avgust 1987||La Silla||E. W. Elst
|-
|15230 Alona||1987 RF1|| align=right|14,2|| align=right|2,284|| align=right|0,166|| align=right|5,43|| align=right|3,452||MBA||13. september 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|15231 Ehdita||1987 RO5|| align=right|11,7|| align=right|3,946|| align=right|0,290|| align=right|6,82|| align=right|7,837||HLD||4. september 1987||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(15232)||1987 SD13|| align=right|14,8|| align=right|2,364|| align=right|0,195|| align=right|1,93|| align=right|3,634||MBA||24. september 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|(15233)||1987 WU4|| align=right|14,0|| align=right|2,576|| align=right|0,156|| align=right|4,73|| align=right|4,133||MBA||26. november 1987||Kleť||A. Mrkos
|-
|(15234)||1988 BJ5|| align=right|13,5|| align=right|2,712|| align=right|0,063|| align=right|12,06|| align=right|4,465||MBA||28. januar 1988||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(15235)||1988 DA5|| align=right|12,9|| align=right|3,129|| align=right|0,032|| align=right|22,39|| align=right|5,534||MBA||25. februar 1988||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(15236)||1988 RJ4|| align=right|13,7|| align=right|2,656|| align=right|0,096|| align=right|2,16|| align=right|4,327||MBA||1. september 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(15237)||1988 RL6|| align=right|14,4|| align=right|2,394|| align=right|0,149|| align=right|7,33|| align=right|3,704||MBA||6. september 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(15238)||1989 CQ|| align=right|14,6|| align=right|2,284|| align=right|0,078|| align=right|3,89|| align=right|3,451||MBA||2. februar 1989||Geisei||T. Seki
|-
|(15239)||1989 CR2|| align=right|12,9|| align=right|2,983|| align=right|0,058|| align=right|9,08|| align=right|5,152||MBA||4. februar 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15240)||1989 GF3|| align=right|15,3|| align=right|2,445|| align=right|0,160|| align=right|4,15|| align=right|3,822||MBA||3. april 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15241)||1989 ST3|| align=right|14,6|| align=right|2,606|| align=right|0,113|| align=right|3,04|| align=right|4,207||MBA||26. september 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15242)||1989 SX5|| align=right|14,2|| align=right|2,577|| align=right|0,110|| align=right|2,89|| align=right|4,135||MBA||26. september 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15243)||1989 TU1|| align=right|13,3|| align=right|2,669|| align=right|0,287|| align=right|6,67|| align=right|4,359||MBA||9. oktober 1989||Gekko||Y. Oshima
|-
|(15244)||1989 TY2|| align=right|14,1|| align=right|2,542|| align=right|0,027|| align=right|4,57|| align=right|4,053||MBA||7. oktober 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15245)||1989 TP16|| align=right|13,1|| align=right|3,112|| align=right|0,145|| align=right|2,02|| align=right|5,489||MBA||4. oktober 1989||La Silla||H. Debehogne
|-
|(15246)||1989 VS1|| align=right|13,7|| align=right|2,629|| align=right|0,203|| align=right|3,64|| align=right|4,262||MBA||2. november 1989||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(15247)||1989 WS|| align=right|13,4|| align=right|2,569|| align=right|0,193|| align=right|8,74|| align=right|4,118||MBA||20. november 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(15248)||1989 WH3|| align=right|13,8|| align=right|2,565|| align=right|0,208|| align=right|1,21|| align=right|4,108||MBA||29. november 1989||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(15249)||1989 YB5|| align=right|11,8|| align=right|3,166|| align=right|0,113|| align=right|16,71|| align=right|5,631||MBA||28. december 1989||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(15250)||1990 DZ|| align=right|13,4|| align=right|2,938|| align=right|0,175|| align=right|9,59|| align=right|5,036||MBA||28. februar 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov